Седеньо: испанская фамилия.

Известные носители 
  (исп. Antonio Sedeño; ум. 1538) — испанский конкистадор.
 Седеньо Мартинес, Энрике (исп. Enrique Cedeño Martinez, известен как «xPeke»; род. 1992) — испанский киберспортсмен.
 Седеньо, Мэтт (англ. Matt Cedeño, род. 1973) — американская модель и актёр мыльных опер.

Топонис 
 Седеньо (Cedeño) — прибрежный город в Гондурасе.

См. также 
 Тринидад и Тобаго —